Мари́на Лео́нтьевна Ремнёва (род. 27 марта 1936, с. Астафьево Подольского района Московской области) — советский и российский , доктор филологических наук (1989), профессор, декан (1991—2019) и заведующая кафедрой русского языка (с 1995) филологического факультета МГУ. Специалист по истории русского языка и старославянскому языку.

Биография 
Отец, Леонтий Викторович Ремнёв (1902—1969), — учитель истории, заведующий гороно г. Подольска; мать, Людмила Сергеевна Матвеева (1909—1986), — учитель русского языка и литературы, директор школы в г. Подольске.

 1953 Окончила среднюю школу № 1 г. Подольска.
 1953—1958 Учёба на русском отделении филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
 1958—1961 Преподаёт литературу и русский язык в средней школе № 3 г. Подольска.
 1961 Поступает в аспирантуру МГУ по кафедре русского языка.
 1965—1972 Преподаватель кафедры русского языка филологического факультета МГУ
 1968 Защищена кандидатская диссертация по теме «Соотношение системы и нормы в использовании форм вида и времени в памятниках Северо-Восточной Руси XV века»
 1972—1979 Заведующая кафедрой русского языка для иностранцев естественных факультетов отделения по преподаванию русского языка иностранным учащимся МГУ
 с 1979 Доцент, затем профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ
 1981—1991 Заместитель декана филологического факультета МГУ по учебной работе
 1989 Защищена докторская диссертация по теме «Проблема грамматической нормы в истории русского литературного языка»
 1991—2019 Декан филологического факультета МГУ
 с 15 марта 2019 Президент филологического факультета
 с 1995 Заведующая кафедрой русского языка филологического факультета МГУ

М. Л. Ремнёва — главный редактор журналов «Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология» и «Acta philologica»; ответственный редактор серии сборников «Вопросы русского языкознания»; член редколлегии журнала «Древняя Русь: Вопросы медиевистики»; член Президиума МАПРЯЛ; действительный член Международной академии информатизации; действительный член Международной академии образования — председатель специализированного совета по методике преподавания русского языка как иностранного; председатель Совета по филологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию РФ; член Конкурсной комиссии федеральной программы «Русский язык»; член Совета по русскому языку при Правительстве РФ.

Муж — ученый-атомщик, сын окончил филологический факультет МГУ, но работает в другой области.

Основные труды 
 Категория вида и времени русского глагола (исторический аспект изучения). М., 1984 (в соавт. с О. В. Кукушкиной).
 Литературный язык Древней Руси: Некоторые особенности грамматической нормы. М., 1988.
 История русского литературного языка: Монография. М., 1995.
 Аз Буки Веди. М., 1995.
 Церковнославянский язык: Грамматика с текстами и словарем. М., 1999 (тексты и словарь — в соавт.).
 Пути развития русского литературного языка XI—XVII вв.: Учеб. пособие по курсу «История русского литературного языка». М., 2003 (в пер. на болг. яз.: София, 2006).
 Старославянский язык: Учеб. пособие. М., 2004; 2-е изд., испр., с прилож. CD «Старославянский язык: Электронный курс»: 2004 (электронный курс — в соавт. с О. В. Дедовой).

Награды и премии 
 Орден Почёта (18 января 2005 года) — за заслуги в научной и педагогической деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
 Орден Дружбы (18 мая 2017 года) — за заслуги в научной деятельности, развитии образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу
 Медаль Пушкина (15 сентября 2000 года) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Премия имени М. В. Ломоносова I степени (2004) — за цикл научных работ по истории старославянского/церковнославянского и русского литературного языка
 Диплом жюри национального конкурса «Книга года-2005» — за подготовку учебного комплекта нового типа с приложением электронного курса по фундаментальной филологической дисциплине «Старославянский язык»
 Знак Высшего почёта университета Сока (Япония)

Примечания

Ссылки 
 М. Л. Ремнёва на сайте филологического факультета МГУ.
 Страница на сайте кафедры русского языка МГУ
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Публикации в системе «ИСТИНА МГУ»
 Мы были романтиками и любили читать (интервью)
 Марина Леонтьевна Ремнёва: 20 лет во главе филологического факультета МГУ

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Слависты России
Русисты
Историки языка
Деканы филологического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Женщины-лингвисты